Körbe-körbe, Isaac Asimov novellája (1941)
 Körbe-körbe, 1950-es francia film
 Körbe-körbe, 1964-es film, rendezte Roger Vadim
 Körbe-körbe, Lehoczky Tamás 7 perces rövidfilmje